Парусное судно (пáрусник) — судно, которое использует парус и силу ветра для движения. Первые парусные и парусно-гребные суда появились несколько тысяч лет назад в эпоху древнейших цивилизаций. Парусные суда способны развивать скорость, превышающую скорость ветра Физика парусного мореплавания] </ref>.

На современных транспортных судах парусное оснащение (из алюминия и полимерных материалов) предлагается применять в качестве вспомогательного движителя, позволяющего существенно сократить расход топлива.

История
Паруса появились около 5 тыс. лет назад. В Древнем Египте, Финикии, Китае, Древней Греции, Древнем Риме они использовались на гребных судах в качестве дополнительного движителя. Первые парусные суда имели прямой парус, который мог использоваться только при попутном ветре. Прямое парусное вооружение было также у судов финикийцев, этрусков, древних греков, древних римлян, на ладьях викингов и древних славян.

Косые паруса появились в VIII–IX веках на Средиземном море. Жители Северной Европы называли их «латинскими». Такие паруса позволяли двигаться под острым углом к ветру вдоль извилистых берегов и среди островов Средиземноморья. Латинский парус можно также было поставить поперёк судна, и тогда он работал как прямой парус. Можно было поставить и два латинских паруса «бабочкой».

До XIV века в Европе были только суда с одной мачтой и одним парусом на этой мачте. В середине XV века начали строить суда с тремя мачтами. В Португалии и Испании стали строить каравеллы, караки и галеоны. Наступил «век паруса».

На каждой из мачт вначале ставили по одному парусу. Но уже в XVI веке нормой стало три паруса на грот-мачте (центральной), два–три паруса на фок-мачте (передней) и два паруса на бизань-мачте (задней). В XVI веке появился бушприт — наклонная мачта на носу судна. На нём стали ставить небольшой прямой парус, который получил название «блинд» и служил, в основном,  для маневрирования в гавани. В конце XVII века на бушприте стали ставить косые паруса — кливера.

Начиная с XVII века, первенство в конструировании и постройке кораблей завоевали Нидерланды. Голландцы строили их по тщательно выверенным расчетам и чертежам.

В XVIII веке, поскольку суда стали больше и тяжелее, их рулём уже трудно было управлять с помощью колдерштока, поэтому стал использоваться штурвал, который через специальное передаточное устройство приводил руль в движение. В XVIII веке появились новые типы парусных судов — бриги, кечи, и другие, в XIX веке к ним добавились шхуны, барки, клиперы, бригантины. Подводную часть судов стали обшивать медью для защиты от обрастания и древоточцев.

В XIX веке всё больше использовались пароходы, и, конкурируя с ними, к концу XIX века судовладельцы стали использовать парусные суда огромного размера, так называемые винджаммеры ( — буквально  «выжиматель ветра»), которые могли перевозить очень большие партии грузов. Их строили уже не из дерева, а из стали. Они использовались прежде всего для перевозок в Европу пшеницы из Австралии и селитры из Чили. По суммарному тоннажу пароходы догнали парусные суда только в самом конце XIX века. В 1905 году в мировом торговом флоте ещё было более 3500 больших и средних парусных судов.

Но после Первой мировой войны винджаммеры стали использоваться всё реже,  флот грузовых парусных судов резко сократился. Собственником самого большого флота винджаммеров (40 судов) к началу Второй мировой войны был предприниматель с Аландских островов . Его суда выполняли рейсы с грузом пшеницы из Австралии в Великобританию. После его смерти в 1947 году его бизнес перешёл к его старшему сыну, который, однако, не смог сохранить уникальный парусный флот отца. Три парусника Эриксона («Пассат», «Померания» и ) в настоящее время являются музейными судами. Последним винджаммером, использовавшимся для грузовых перевозок, был четырёхмачтовый стальной барк , который затонул в Тихом океане в 1958 году.

Современный парусный флот 

В настоящее время большие парусные суда используются прежде всего как учебные. Примерами таких судов являются  итальянский «Америго Веспуччи», германские «Горх Фок II», «Грайф», польский «Дар молодёжи», чилийская «Эсмеральда», аргентинский «Либертад». Российские учебные парусные суда перечислены ниже. На настоящее время (2010-е) в составе учебного флота мира осталось в строю около 200 парусных судов. Из них 50 — крупные суда классической оснастки конца XIX — начала XX веков. Кроме того, насчитывают порядка 30 тысяч единиц спортивных яхт. В настоящее время также существуют круизные парусники для туристов (Royal Clipper, , ,  и другие). Также есть суда-реплики, такие как «» — самый большой (на 2013) действующий деревянный парусник в мире.

Каждые пять лет в Бремерхафене и Амстердаме  проходят крупнейшие в мире фестивали парусных судов ( и ).

С 2009 года построенная во время Второй мировой войны бригантина «Tres Hombres», принадлежащая нидерландской компании «Fair Transport», осуществляет морские грузоперевозки между европейскими странами, США, островами Атлантики и Карибского бассейна. Компания стремится обеспечить доставку товаров с минимальными затратами, не нанося вред окружающей среде.

 Современные парусные суда России

Устройство парусного судна 
Классическая схема парусного судна включает 4 части: корпус, рангоут, такелаж и паруса.

Корпус 
Основная часть судна.

Рангоут 

Рангоут — система мачт, реев, гафелей и других конструкций, предназначенных для размещения парусов, сигнальных огней, постов наблюдения. Рангоут может быть неподвижным (мачты, стеньги, бушприт) и подвижным (реи, гафели, гики).

Такелаж 

Такелаж разделяют на стоячий и бегучий.

Стоячий такелаж служит для удержания на месте рангоута и играет роль растяжек. Тросы стоячего такелажа на современных судах выполняют, как правило, из оцинкованной или нержавеющей стали.

Бегучий такелаж предназначен для управления парусами, их подъёма, уборки.

Паруса 

Парус — движитель парусного судна — кусок материи, на современных судах — синтетической, крепящейся к рангоуту с помощью такелажа, позволяющий трансформировать энергию ветра в движение судна. Паруса разделяют на прямые и косые.

Прямые паруса имеют форму равнобокой трапеции, косые — форму треугольника или неравнобокой трапеции. Использование косых парусов позволяет судну двигаться круто к ветру.

Классификация парусных судов 

Наиболее распространённой является классификация по типу парусного вооружения и рангоута. Так, все парусные суда делят на 2 категории: большие парусные суда, имеющие фок-мачту и грот-мачту, и малые парусные суда, имеющие грот-мачту и бизань-мачту, либо имеющие единственную мачту.
 Большие парусные суда, имеющие фок-мачту и грот-мачту
 Корабль — судно, имеющее не менее трёх мачт с прямыми парусами на всех мачтах
 Фрегат — боевой корабль, имеющее 3 мачты с прямыми парусами и одну орудийную палубу. Являлся одним из наиболее разнообразных по характеристикам классов парусных кораблей.
 Клипер — судно, имеющее 3 или 4 мачты с прямыми парусами. Это быстроходное судно XIX века развивало скорость  за счет узкого корпуса, высоких мачт и наличия на корпусе острых обводов. Водоизмещение – до 1.5 тонн. 

 Барк — судно, имеющий не менее трёх мачт, с прямыми парусами на фок-мачте и грот-мачтах и косыми парусами на бизань-мачте
 Бриг — судно, имеющее 2 мачты с прямыми парусами Прямые паруса фок-мачте, прямые и косые грот-мачте. Бриг имел относительно не большое пушечное вооружение от 10 до 20 пушек. Это судно могло ходить на веслах. 
Галеон- большое многопалубное парусное судно XVI-XVIII веков с сильным артиллерийским вооружением, его использовали как в военных, так и в торговых целях.
Каравелла — судно, имеющее 3-4 мачты и одну палубу, это  универсальный парусный деревянный корабль, способный к океанским плаваниям. Каравелла имела высокий нос и корму, что способствовало сопротивлению океаническим волнам.
Каракка — судно, имеющее 3 мачты. Каракка имела торговое или военное применение в XVI-XVII веках. Водоизмещение достигало 2 тысяч, но чаще 800-850 тонн. 
Люггер — судно, имеющее 2 или 3 мачты, с прямыми парусами. Был создан во Франции в конце XVIII века. Ценились за быстроходность, их назначение было разведывательно-посыльное. 
 

 Суда со смешанным парусным вооружением
 Баркентина (шхуна-барк) — судно, имеющее не менее трёх мачт, с прямыми парусами на фок-мачте и косыми парусами на всех остальных мачтах
 Бригантина (шхуна-бриг) — судно, имеющее 2 мачты, с прямыми парусами на фок-мачте и косыми парусами на грот-мачте
Флейт — судно, имеющее 3 мачты, с прямыми парусами на косые бизань мачте.
Шнява — имели две мачты с прямыми парусами и бушприт, стаксель и кливер. Также шнявы имели третью мачту (так называемую шняв-мачту, трисель-мачту) стоящую непосредственно вплотную за грот-мачтой с небольшим зазором, на которой несли трисель с гиком, пришнурованный передней шкаториной к этой мачте. Иногда эта мачта заменялась специальным тросом (джек-штагом), к которому кольцами присоединялась шкаторина паруса.
 Шхуна — судно, имеющее не менее двух мачт с косыми парусами на всех мачтах
 Малые парусные суда, имеющие грот-мачту и бизань-мачту, или имеющие единственную мачту. Все малые суда имеют косое парусное вооружение и классифицируются по количеству мачт на полуторамачтовые и одномачтовые
 Полуторамачтовые суда
 Кеч — полуторамачтовое судно, бизань-мачта которого находится впереди головки руля
 Иол — полуторамачтовое судно, бизань-мачта которого находится позади головки руля
Карбас- — судно, имеющее 1 или 2 мачты, с двумя прямых парусами на мачте. Основное назначение - промысловое, грузовое, транспортное. Использовался на русском севере (поморы Белого моря и другие). 
 Одномачтовые суда

 Кэт — судно с одним парусом
 Шлюп — судно с одним парусом на мачте и стакселем (если на мачте гафельный трисель, то над ним может быть устанавлен топсель и тогда шлюп имеет 3 паруса). Шлюп может быть гафельным или бермудским. Бермудский шлюп сейчас самое распространённое вооружение для яхт. Не следует путать данный шлюп с трёхмачтовыми боевыми шлюпами XVIII—XIX веков
 Тендер — судно, имеющее 1 или несколько парусов на мачте, стаксель, 1 или несколько кливеров

 Азиатские суда  
 Дау — общее название разных арабских судов (багала, бателла, самбук, зарук и т. д.) с латинским парусным вооружением. 
 Джонка — судно, имеющее 2-3 мачты,  речного и прибрежного морского плавания, распространённое в Юго-Восточной Азии.

Голландские парусные суда 
Из за спецефического района плавания, где осушка и мелководные морские участки дважды в сутки появляются из под воды во время отливов — явление обычное и вода при этом может отступать от берега на десятки километров, голландцы придумали суда, которым посадка на мель — не авария, а обычное дело. Главные отличительные особенности этих кораблей — плоское дно корпуса, гафельное парусное вооружение и закругленные доски по бортам – поворотные шверты или по-другому, шверцы. Они заменяют этим лодкам киль. Так же у них, кроме грота и стакселя, есть третий парус — кливер, который крепится к бушприту. Из за того, что корпуса этих лодок плоскодонные и не имеют развитого киля, при повороте направление движения судна изменяется очень медленно. Чтобы резко повернуть, с борта, противоположного направлению поворота, опускается шверт.

Основные типы традиционных голландских судов — лемстераак, виссерманаак, тьялк. Они очень похожих друг на друга, но отличаются нюансами конструкций. Окончание «аак», означает баржа по-голландски.

 виссерманаак — строились по проекту рыбацкой лодки, в основном для ловли селедки и угрей. Поэтому у виссерманааков большой кокпит и  открытая плоская палуба , чтобы поместился огромный стол для разделки рыбы. А вот внутренние помещения у нее невелики: кают-компания и две общие каюты. Из-за большого кокпита кормовые каюты очень низкие и тесные, фактически – просто спальные места.
лемстераак — ведет свое происхождение от самых первых прогулочных яхт, придуманных в 17 веке . Эта лодка имеет очень длинную надстройку, так называемый «павильон». Этот "павильон", представляет собой часть палубы,но при этом обеспечивает очень высокие потолки во всех помещениях судна. Внутренняя планировка самая разнообразная, в основном это одна двухместная каюта, а остальные каюты – большие, с несколькими разноуровневыми спальными местами. Камбуз, как правило, большой и удобный, плиты часто без карданов, холодильники вместительные. Гальюн всегда один на всю лодку, независимо от количества спальных мест, кают-компания  просторная, красивая и уютная. 
тьялка — особенный тип корпуса судна, в зависимости от размера эти суда вооружались и гафельным тендером, и трехмачтовой шхуной. Эти суда упоминались в документах еще независимого Брабантского герцогства, и известны уже около тысячи лет. Эти парусные баржи, почти прямоугольной формы, с ложкообразным носом и кормой.

Управление судном

См. также 
 Франс II — самый большой парусник в истории судостроения).
 Falls of Clyde — единственный сохранившийся в мире парусный танкер.
 USS Constitution  — старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву. Всё ещё числится в боевом составе американского флота.
 Список самых больших парусных судов

Примечания

Литература 
 Андерсон Ричард, Андерсон Р. Ч. Парусные корабли. История мореплавания и кораблестроения с древних времен до XIX века. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2014. — 190 с.: ил. — (Всемирная история). — ISBN 978-5-9524-5143-8.
 Балакин С. А., Масляев Ю. Л. Парусные корабли. — М.: «Аванта+», 2003. — 184 с.: ил. — (Самые красивые и знаменитые). — ISBN 5-94623-111-1.
 Власов В. К. Полезный ветер. От паруса до… — Долгопрудный: Интеллект, 2017. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-91559-228-4.
 Волковский Д. Н., Задоя И. А., Прокофьев А. М. и др. Боевые корабли мира. Иллюстрированная энциклопедия. — СПб.: Полигон, 1995. — 576 с.: ил. — (300-летию Российского флота посвящается). — ISBN 5-86617-014-0.
 Гуляш Штефан. Парусники / Пер. со словац. В. Кошкина. — Мн.: Лильт, 1996. — 224 с.: ил. — (Малая энциклопедия). — ISBN 985-6301-01-7.
 Джорджетти Франко. Самые знаменитые парусные суда. История парусников с древности до наших дней. — М.: ООО Изд-во «АСТ»; Астрель, 2011. — 304 с.: ил. — (Фотоискусство). — ISBN 5-17-015241-8.
 Дыгало В. А. Парусники мира. — М.: Восточный горизонт, 2002. — Ч. 1—2. — 96+96 с. — ISBN 5-93848-006-X.
 Курти Орацио. Постройка моделей судов. Энциклопедия судомоделизма / Пер. с итал. А. А. Чебана. — Л.: Судостроение, 1977. — 544 с.: ил.
 Рославлев Л. И. Парусники мира. — М.: Майор, «Издатель А. И. Осипенко», 2001. — 400 с.: ил. — (Мир увлечений). — ISBN 5-901321-01-4.
 Фирст Павел, Паточка Вацлав. Паруса над океанами / Пер. с чеш. Е. С. Тетельбаума. — Л.: Судостроение, 1977. — 176 с.

  в книге: «Справочник по катерам, лодкам и моторам», под общ. ред. Г. М. Новака, изд. 2‑е, перераб. и доп., Л.: Судостроение, 1982.

Ссылки 
  Парусный флот, история, вооружение, флотоводцы, традиции, войны, корабли 

 

Транспортные средства